Cobertura puede hacer referencia a: 

 Cobertura, área geográfica que cubre una estación específica de telecomunicaciones.
 Cobertura sanitaria, área geográfica cubierta por un hospital, centro o sistema de atención sanitaria.
 Cobertura, conjunto de operaciones económicas que sirven para reducir o anular el riesgo de un instrumento financiero.
 Cobertura, cantidad total de espacio editorial que aparece en todos los medios de comunicación sobre una organización o un tema determinado.
 Algoritmo de cobertura, en inteligencia artificial, búsqueda de reglas dado un conjunto de ejemplos de entrenamiento.
 Cobertura de chocolate es un tipo de chocolate elaborado con una cantidad del 50% de cacao.
 Cobertura de código, una medida de la calidad del código de un programa
Cobertura forestal, área de tierra que está cubierta por bosques.